I'm with Stupid (conocido en España y Latinoamérica como Estoy con un estúpido) es un episodio perteneciente a la segunda temporada de Bob Esponja. Fue escrito por Aaron Springer, C. H. Greenblatt y Mark O'Hare. Thomas F. Wilson, reconocido actor de Back to the Future, es la estrella invitada. En este capítulo, Patricio deberá demostrar que puede vivir solo; pero cometerá un error grave que solo notará al final.

Sinopsis 

El episodio inicia con Patricio limpiando profundamente su casa. Bob lo invita a pescar medusas; pero Patricio le recrimina su falta de deberes domésticos. En medio del regaño, Patricio admite estar molesto y angustiado porque van a venir sus padres; y le dice que cree que sus padres lo ven como un tonto. Bob le propone un trato: comportarse como un tonto delante de los padres de Patricio. Los padres de Patricio llegan y todo marcha, según el plan. Sin embargo, para Bob todo sale mal, ya que Patricio cree realmente que Bob es tonto y lo trata con desprecio. Bob intenta convencer a Patricio y a sus padres de que es normal; pero nadie le cree, así que sale de la casa desesperado y molesto. Sin embargo, Marty (el padre) le felicita por felicitarlo por primera vez; lo cual coincide con Janet (la madre). Por desgracia, Patricio se da cuenta tarde: ¡Janet y Marty no son sus padres! Por suerte, Calamardo toca a la puerta y le informa que sus padres de verdad llegaron a su casa y lo molestaron todo el tiempo preguntando por él. Al final, Janet y Marty se dan cuenta de que ni siquiera tienen hijos y se retiran; mientras que los verdaderos padres de Patricio entran. Con la roca cerrándose, termina el episodio.

Producción  

 Thomas F. Wilson, reconocido actor por la película Back to the Future; presta su voz a Marty (el falso papá de Patricio) y a Herb; el verdadero papá de Patricio.
 Por razones extrañas, en Indonesia, en lugar del diálogo «¡Patricio, olvidaste cómo comer otra vez; traeré el embudo!», Bob dice: «¡Patricio, olvidaste cómo limpiarte las orejas; traeré el hisopo!».

Continuidad de la serie 
 En episodios anteriores se veía que la casa de Patricio no tenía fondo, solo se veían las partes superiores de una lámpara, un sillón y un televisor
 Este es el primer episodio donde se ve el interior de la casa de Patricio
 Es esa serie bob esponja no aparece al final
 Patricio tomó el papel de protagonista

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2001